Arena en los bolsillos puede referirse a:

 Arena en los bolsillos (1998), primer álbum de estudio del cantautor español Manolo García. 
 Arena en los bolsillos (2006), película española dirigida por César Martínez Herrada.